Флавий Виктор ():

 Флавий Виктор — римский император-узурпатор в 384—388 годах.
 Флавий Виктор — римский полководец и консул IV века.